Алексей Кулаков:
 Кулаков, Алексей Карпович (1922—2015) — Народный Герой Казахстана.
 Кулаков, Алексей Петрович (1932—2017) — советский и российский учёный-геоморфолог.